Лимфодренаж может означать:
 Лимфодренаж  — вид массажа.
 Лимфодренаж, в медицине — прохождение лимфы от органов до венозной крови через лимфоузлы.